Dahlica är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Günther Enderlein 1912. Dahlica ingår i familjen säckspinnare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Säckspinnare
Dahlica